Цомакион — фамилия:

 Цомакион, Анна Ивановна (1855—1922) — русская писательница.
 Цомакион, Борис Фёдорович (1879—1956) — русский советский физик, член-корреспондент АН УССР.
 Цомакион, Фёдор Михайлович (1848—1887) — русский физик.